Winiger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Winiger (* 1945), Schweizer Fußballspieler
 Elisabeth Binz-Winiger (1890–1981), Schweizer Frauenrechtlerin
 Jean Winiger (* 1945), Schweizer Theaterautor 
 Josef Winiger (* 1943), Schweizer Übersetzer und Autor
 Matthias Winiger (* 1943), Schweizer Geograph
 Melanie Winiger (* 1979), Schweizer Schauspielerin und Model
 Urs Fabian Winiger (* 1976), deutscher Schauspieler